155-й отдельный гвардейский Прикарпатский батальон связи — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Во время войны существовало два различных подразделения под одним и тем же номером.

155-й отдельный батальон связи 19-го стрелкового корпуса 2-го формирования 

Являлся корпусным батальоном связи 19-го стрелкового корпуса 2-го формирования

В составе действующей армии с 28.02.1943 по 16.04.1943

С момента формирования повторил боевой путь корпуса.

155-й отдельный батальон связи 19-го стрелкового корпуса 3-го формирования 

Являлся корпусным батальоном связи 19-го стрелкового корпуса 3-го формирования , 8-й гв. МК (9.1944) 1 гвардейской танковой армии

В составе действующей армии с 05.07.1943 по 09.05.1945

С момента формирования повторил боевой путь корпуса. 

Участвовал в штурме Берлина.

Командиры 
гвардии подполковник Лукьянюк Фёдор Михайлович (1945);

См.также 

 19-й стрелковый корпус

Ссылки 
 Перечень № 22 отдельных батальонов, дивизионов, рот, колонн и отрядов связи входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Соединения связи СССР во время Великой Отечественной войны